Гремячий — топоним в России:

Населённые пункты 
 Гремячий — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.

 Гремячий — хутор в Шебекинском районе Белгородской области.
 Гремячий — посёлок в Сямженском районе (муниципальном округе) Вологодской области.
 Гремячий — посёлок в Грязовецком район (Тотемском муниципальном округе) Вологодской области.
Гремячий — посёлок в Инсарском районе Мордовии, упразднён в 1995 году.
Гремячий — посёлок в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Гремячий — посёлок в Сызранском районе Самарской области.
 Гремячий — посёлок в Радищевском районе Ульяновской области.
 Гремячий — железнодорожная станция ведомственной Монзенской железной дороги.

Водоёмы 
 Гремячий — небольшая река в Курской области, приток Тускари

См. также 
 Гремячий Колодезь
 Гремячий ключ (водопад)
 Гремячее
 Гремячая